Нуево Мундо има више значења:

 Нуево Мундо (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нуево Мундо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мундо (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мундо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мундо (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мундо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мундо (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Мундо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нуево Мундо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нуево Мундо (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуево Мундо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нуево Мундо (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуево Мундо (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Мундо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Мундо (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Мундо (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Мундо (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику